Fırat Sobutay (* 14. August 1984 in Adana) ist ein türkischer Schauspieler und YouTuber.

Leben und Karriere 
Sobutay wurde am 14. August 1984 in Adana geboren, wo er auch seine Kindheit verbrachte. Er absolvierte die Haliç-Universität in der Abteilung für türkische Musik. Zur gleichen Zeit studierte er am Müjdat Gezen Art Center Conservatory Theater Department. Außerdem heiratete er Sezgi Kızılöz, die er während seiner Jahre am Konservatorium kennenlernte. Das Paar bekam zwei Kinder.

Seinen Durchbruch hatte er 2011 in den Filmen Saklı Hayatlar und Aşk Devri. Danach spielte er in dem Film Sabit Kanca 2 mit. Unter anderem erstellte Sobutay einen Youtube-Kanal und erreichte in kurzer Zeit über eine Million Abonnenten.

Filmografie (Auswahl) 
 2011: Aşk Devri 
 2011: Saklı Hayatlar
 2014: Sabit Kanca 2
 2017: Oha Diyorum
 2019: Enes Batur Gerçek Kahraman
 2020: Feride
 2020: Sabit Kanca: Son Soru

Diskografie 
 2017: Hoppa Cukka Fenomen (ft. Alper Rende, Melih Abuaf)
 2023: Kağızman (mit Gerdana Gerdana)

Weblinks 
 
 YouTube-Kanal

Einzelnachweise 

Mann
Geboren 1984
Türke
Filmschauspieler
Webvideoproduzent
YouTube-Kanal